

Geografia

Haddenham (Buckinghamshire)
Haddenham (Cambridgeshire)